Az 1997-es U16-os labdarúgó-Európa-bajnokság házigazdája Németország volt. A tornát Spanyolország nyerte, miután a döntőben 0-0-s rendes játékidőt, illetve hosszabbítást követően tizenegyesrúgásokkal 5-4-re legyőzte Ausztria együttesét.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők

Elődöntők

3. helyért

Döntő

Külső hivatkozások 
 uefa.com

U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságok
U16